I Campionati asiatici di judo  sono una competizione sportiva annuale organizzata dalla Judo Union of Asia (JUA). La prima edizione, riservata solo agli uomini, si è svolta nel 1966 a Manila. Dal 1981 gareggiano anche le donne.

Edizioni

Medagliere per nazioni

Collegamenti esterni